Фалмут има више значења:
 Фалмут (Вирџинија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија
 Фалмут (Масачусетс), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Фалмут (Мејн), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
 Фалмут (Пенсилванија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Фалмут (Кентаки), је град у америчкој савезној држави Кентаки
 Фалмут (Корнвол)
 Фалмут (Јамајка)